

Astronomia
 2476 Andersen – asteroide della fascia principale

Persone

Altro 
 Arthur Andersen – società di consulenza
 Premio Andersen – premio letterario
 Andersen - Il mondo dell'infanzia – rivista mensile